(1) Utilitzen Endospermum com a planta nutrícia.
(2) Utilitzen Omphalea com a planta nutrícia  i els adults volen de dia. Urapterita no s'inclou per falta de dades.
Els uranins (Uraniinae) són una subfamília de lepidòpters heteròcers glossats de la família Uraniidae. Conté 7 gèneres i es troben en els tròpics. Malgrat que són considerades filogenèticament papallones nocturnes, són d'hàbits diürns i generalment són tan acolorides com qualsevol papallona; tant és així que algunes espècies guarden una estranya semblança tant en forma com en grandària amb algunes papallones de la família Papilionidae. Són usualment tòxiques, d'aquí el seu coloració brillant, que serveix com advertència. Aquestes coloracions no són degudes a pigments, sinó a fenòmens òptics.

Espècies 

 Alcides 
 Alcides agathyrsus 
 Alcides argyrios 
 Alcides arnus 
 Alcides aruus 
 Alcides aurora 
 Alcides boops 
 Alcides cydnus 
 Alcides latona 
 Alcides liris 
 Alcides metaurus 
 Alcides orontes 
 Alcides ribbei 
 Alcides sordidior 
 Alcides zodiaca 

 Chrysiridia 
 Chrysiridia croesus 
 Chrysiridia rhipheus 

 Cyphura 
 Cyphura albisecta 
 Cyphura approximans 
 Cyphura atramentaria 
 Cyphura bifasciata 
 Cyphura catenulata 
 Cyphura caudiferaria 
 Cyphura clarissima 
 Cyphura costalis 
 Cyphura dealbata 
 Cyphura destrigata 
 Cyphura extensa 
 Cyphura falka 
 Cyphura geminia 
 Cyphura gutturalis 
 Cyphura latimarginata 
 Cyphura maxima 
 Cyphura multistrigaria 
 Cyphura mundaria 
 Cyphura pannata 
 Cyphura pardata 
 Cyphura phantasma 
 Cyphura pieridaria 
 Cyphura reducta 
 Cyphura semialba 
 Cyphura semiobsoleta 
 Cyphura subsimilis 
 Cyphura swinhoei 
 Cyphura urapteroides 

 Lyssa 
 Lyssa achillaria 
 Lyssa curvata 
 Lyssa fletcheri 
 Lyssa macleayi 
 Lyssa menoetius 
 Lyssa menoetius adspersus 
 Lyssa menoetius celebensis 
 Lyssa mutata 
 Lyssa patroclus 
 Lyssa patroclaria 
 Lyssa toxopeusi 
 Lyssa velutinus 
 Lyssa zampa 
 Lyssa zampa docile 
 Lyssa zampa dilutus 

 Urania 
 Urania leilus 
 Urania brasiliensis 
 Urania fulgens 
 Urania poeyi 
 Urania boisduvalii 
 Urania amphiclus 
 Urania elegans 
 Urania fernandinae 
 Urania surinamensis 
 Urania occidentalis 
 †Urania sloanus 
 Urania sloanaria 

 Urapteritra Viette, 1972 
 Urapteritra antsianakariae 
 Urapteritra falcifera 
 Urapteritra mabillei 
 Urapteritra montana 
 Urapteritra piperita 
 Urapteritra recurvata 
 Urapteritra suavis 
 Urapteritra fasciata 

 Urapteroides 
 Urapteroides anerces 
 Urapteroides astheniata 
 Urapteroides diana  - (possiblement una forma de U. astheniata)
 Urapteroides equestraria 
 Urapteroides hermaea 
 Urapteroides hyemalis 
 Urapteroides malgassaria 
 Urapteroides swinhoei 
 Urapteroides urapterina

Referències

Enllaços externs 

 Moths of Borneo: Subfamily Uraniinae 

Urànids